Joxe oder Joxé ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Joxe (* 1931), französischer Soziologe
 Jean Joxé (1824–1916), französischer Politiker
 Louis Joxe (1901–1991), französischer Politiker
 Pierre Joxe (* 1934), französischer Politiker

Siehe auch:
 Jocks